Теодор (Те́о) Джеймс Уо́лкотт (; родился 16 марта 1989 года в Лондоне) — английский футболист. Игрок клуба «Саутгемптон». Бывший игрок сборной Англии. В 2012 году был признан самым скоростным футболистом мира по версии Bleacher Report.

Клубная карьера

«Саутгемптон» 
Уолкотт пришёл в стан «святых» в сезоне 2004/05 в возрасте 15 лет и достиг со своим клубом финала Молодёжного Кубка Англии. Вдобавок он стал самым молодым игроком «Сотона» в резервной команде, в которой он дебютировал в 15 лет и 175 дней.
Перед стартом сезона 2005/06 Уолкотт был взят в предсезонное турне в Шотландию вместе с первой командой. В возрасте 16 лет и 143 дней он дебютировал в главной команде «Саутгемптона», став самым молодым игроком «святых», когда-либо выходившим в первой команде. Полноценный дебют Тео провёл 18 октября 2005 года в матче против «Лидс Юнайтед», забив в этой же игре гол. 4 дня спустя он также забил гол уже в ворота «Миллуолла». Яркий старт в футбольной карьере позволил Уолкотту получить награду «Самая молодая спортивная персона года по версии BBC».

Его яркие выступления за «святых» не могли не обратить внимания топ-клубов Англии, и 20 января 2006 года он был продан в лондонский «Арсенал» за 5 млн фунтов стерлингов, но она могла возрасти до 12 млн, в зависимости от успешности выступления в составе «канониров».

«Арсенал» 
Уолкотт подписал с «Арсеналом» предконтрактное соглашение, а сам контракт подписал 16 марта 2006 года в день своего 17-летия. В Премьер-лиге Тео дебютировал 19 августа 2006 г. в первый день нового английского сезона 2006/07.

В Лиге Чемпионов Уолкотт дебютировал в матче 3-го квалификационного раунда против «Динамо Загреб», где он стал самым молодым игроком Арсенала, дебютировавшим в европейских соревнованиях. Позднее этот рекорд был побит его одноклубником Джеком Уилширом.
Первый гол за «пушкарей» Уолкотт забил в финале Кубка Лиги в ворота лондонского «Челси», однако не помогло его команде выиграть (2-1 в пользу «Челси»).

Сезон 2007/08 он закончил с 7 голами в активе во всех соревнованиях. В том сезоне в матче Лиги Чемпионов против «Ливерпуля» он совершил впечатляющий рывок со своей половины поля к воротам «красных».

В 2008 году вместо своего 32 номера Уолкотт получил номер 14 — номер покинувшего команду Тьерри Анри. В течение всего сезона 2008/09 Уолкотт выходил в стартовом составе, играя на позиции правого вингера. В мае 2009 года подписал новый контракт с «Арсеналом» на четыре года.
Сезон 2009/10 получился для Уолкотта не таким удачным как предыдущий. Виной тому были травмы, преследовавшие игрока в первой половине сезона, но во втором круге чемпионата травмы перестали давать о себе знать и он забил несколько важных мячей для «канониров».

Сезон 2010/11 для Тео начался удачно — он отметился хет-триком в ворота «Блэкпула», после получил травму и выбыл на месяц, но, вернувшись в строй, стал регулярно огорчать соперника забитыми голами, которых к середине сезона у него накопилось уже девять. Уолкотт стал показывать более зрелый футбол, лучше видеть поле и читать игру, заслужив при этом место в основе. В этом сезоне Тео установил личный рекорд, а именно забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач, при этом пообещав играть в следующем сезоне ещё лучше.

15 сентября 2012 года Уолкотт вышел на замену Жервиньо и забил свой первый гол в сезоне, одержав разгромную победу над своим бывшим клубом «Саутгемптоном».

26 сентября он отметился дублем в матче с «Ковентри Сити» в Кубке английской лиги.

31 октября 2012 в гостевом матче за Кубок английской лиги Уолкотт провёл за команду хет-трик и отдал 3 голевые передачи. Матч закончился со счётом 5:7. В прессе стала часто появятся информация о том, что Уолкотт хочет играть на позиции центрфорварда.

17 ноября Уолкотт забил гол в матче с «Тоттенхэмом», завершившийся со счётом 5:2 в пользу «Арсенала».

29 декабря 2012 в домашнем матче Премьер-лиги против «Ньюкасл Юнайтед» отметился хет-триком и 2 голевыми передачами.

17 января 2013 года Уолкотт подписал новый контракт с «Арсеналом» продолжительностью в 3,5 года с зарплатой 100 тысяч фунтов в неделю.

Сезон 2012/13 оказался наиболее результативным в карьере Уолкотта, он забил 21 гол и отдал 14 голевых передач.

«Эвертон» 
17 января 2018 года Тео Уолкотт подписал контракт с «Эвертоном» на 3,5 года. Сумма трансфера, по сообщениям СМИ, составила 20 млн фунтов плюс бонусы. 20 января Уолкотт дебютировал в «Эвертоне», отыграв полный матч против «Вест Бромвича», и отметился результативной передачей.

Карьера в сборной 
Самый молодой дебютант сборной Англии. Дебютировал в возрасте 17 лет и 75 дней.

8 сентября 2008 года в матче со сборной Хорватии Уолкотт забил свои первые голы за сборную. Благодаря им Англия победила на выезде со счётом 4:1, а Тео стал самым юным игроком в истории сборной Англии, сделавшим хет-трик.

Свой четвёртый гол Тео забил сборной Швеции в групповом этапе Евро 2012, а также отметился голевой передачей на Данни Уэлбека, в итоге англичане выиграли матч со счётом 3:2. На ЧМ 2014 не сыграл из-за травмы.

Достижения

Командные 
 «Арсенал»
 Обладатель Кубка Англии: 2013/14, 2014/15, 2016/17
 Обладатель Суперкубка Англии: 2014, 2015, 2017

Личные 
 Лучший бомбардир Кубка Футбольной лиги: 2013 (6 голов)

Статистика выступлений

Клубная карьера 
По состоянию на 28 января 2023 года

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль Тео Уолкотта на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Эвертон»